Kerri steht für:

 eine Schreibvariante des Vornamens Kerry, siehe Kerry (Vorname)
 Kerri (Gonjo) (克日乡), Gemeinde im Kreis Gonjo des Regierungsbezirks Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet der VR China

Siehe auch:
 Keri
 Kerrie
 Kerry